Меткин — русская фамилия; имеет женскую форму Меткина.

Известные носители:
 

 Меткина
 Меткина, Светлана Александровна — актриса, снялась в нескольких российских и голливудских фильмах.